Жоанно () — фамилия трёх французских художников, родных братьев.

 Шарль Жоанно (1798—1825) — гравёр по меди. 
 Шарль-Анри-Альфред Жоанно (1800—1837) — ученик своего брата Шарля, гравер.
 Тони Жоанно (1803—1853) — рисовальщик, гравёр и живописец, ученик Шарля-Анри.

Ссылки 
 

Художники Франции